Назарет:

Географические названия:
 Назарет — город в Израиле, «библейский город».
 Нацрат-Иллит, или Назарет-Илит, Верхний Назарет — город в Израиле.
 Назарет (США) — город в штате Пенсильвания ()
 Назарет — подводная банка в Индийском океане.
 Назарет — коммуна в Бельгии.

Персоналии:
 Назарет, Алькионе Диаз (род. в 1947) — бразильская певица.
 Назарет, Питер (род. в 1940) — угандийский и американский писатель.
 Назарет Фильо, Эдино (род. в 1955) — бразильский футболист, тренер.

Другое:
 Nazareth — шотландская рок-группа.

См. также 
 Назарей
 Назрет